Дамянов може да се отнася за:
 Андрей Дамянов (1813 – 1878), български архитект
 Аристид Дамянов (1873 – 1941), български просветен деец
 Валери Дамянов (р. 1958), български футболист
 Велин Дамянов (р. 1988), български футболист
 Георги Дамянов, няколко души с това име
 Дамян Дамянов (1935 – 1999), български поет
 Димитър Дамянов (р. 1980), български футболист
 Игнат Дамянов (р. 1987), български футболист
 Игор Дамянов (р. 1953), български политик
 Константин Дамянов (1850 – 1927), български просветен деец
 Крум Дамянов (р. 1937), български скулптор
 Мартин Дамянов (р. 1978), български писател
 Милан Дамянов (?), български общественик
 Неделко Дамянов (1869 – ?), български революционер
 Райко Дамянов (1903 – 1986), български политик
 Сава Дамянов (р. 1956), сръбски писател и литературовед
 Симеон Дамянов (1927 – 1986), български историк
 Слави Дамянов (р. 1950), български футболист
 Стефан Дамянов (р. 1938), български политик
 Федя Дамянов (р. 1950), български кануист
 Цоню Дамянов (1899 – ?), български юрист

Вижте също 
 Дамяново – село в Община Севлиево, област Габрово

Български фамилни имена